L'Élue est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Élue (Bless the Child), film américain réalisé par Chuck Russell en 2000 ;
 L'Élue (Gathering Blue), roman de Lois Lowry publié en 2000 ;
 L'Élue (), deuxième tome de la trilogie Kushiel de Jacqueline Carey publié en 2002 ;
 L'Élue, troisième tome de la Série La Sélection de Kiera Cass publié en 2003 ;
 L'élue (Matchmaker), septième épisode de la saison 1 de How I Met Your Mother diffusé en 2005.

Voir aussi